

Chimica 
 TBE – 1,1,2,2-tetrabromoetano, un alogenuro alchilico

Biologia 
 Buffer TBE – Tris-borato-EDTA, usato nella preparazione di gel elettroforetici

Codici 
 TBE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Timbunke (Papua Nuova Guinea)
 tbe – codice ISO 639-3 della lingua tanimbili

Malattie del sistema nervoso 
 TBE – Tick-Borne Encephalitis o Encefalite trasmessa da zecche